Les districts du Pakistan représentent la troisième échelle de division administrative au Pakistan. En 2017, le pays est divisé en 156 districts repartis dans quatre provinces et quatre territoires.

Rôles des districts

Les districts

Districts des provinces

Districts de la Province du Pendjab

Districts de la province du Sind

Districts de la province de Khyber Pakhtunkhwa

Régions tribales 

Les régions tribales étaient divisées en sept « agences », devenues des districts dans le cadre de leur fusion avec la province de Khyber Pakhtunkhwa en 2018.

Districts de la province du Baloutchistan

Districts et agences des territoires

Gilgit-Baltistan

Azad Cachemire

Voir aussi 
 Subdivisions du Pakistan

District au Pakistan